Алексей Мусин-Пушкин:
 Мусин-Пушкин, Алексей Васильевич (?—1803) — адмирал, генерал-кригс-комиссар флота.
 Мусин-Пушкин, Алексей Семёнович (1730—1817) — российский дипломат, граф Священной Римской империи, российский посланник в Великобритании и в Швеции, действительный тайный советник.
 Мусин-Пушкин, Алексей Иванович (1744—1817) — российский государственный деятель, археограф, историк, собиратель древностей. Член Российской академии, президент Академии художеств.
 Мусин-Пушкин, Алексей Иванович (1825—1879) — попечитель Нежинского юридического лицея после смерти его основателей графов Кушелёвых-Безбородко; внук президента Академии художеств.